Grzegorz Aleksander Ghica (zm. 1777) (Grzegorz Ghica III) – hospodar mołdawski 1764-1777 i 1774-1777 oraz wołoski 1768-1769 
 Grzegorz Aleksander Ghica (zm. 1857) – książę mołdawski 1849-1853 i 1854-1856